Rivières puede referirse a: 

 Rivières, comuna francesa situada en Charente.
 Rivières, comuna francesa situada en Gard.
 Rivières, comuna francesa situada en Tarn.